Minerva est le nom de la déesse Minerve dans de nombreuses langues, notamment romanes et germaniques. On retrouve ce nom dans d'autres contextes.

Sciences et techniques

Astronautique 
 Minerva est un micro-robot devant se déplacer en bondissant, embarqué à bord de la sonde spatiale japonaise Hayabusa mais dont le largage sur l'astéroïde Itokawa fut un échec.
 Minerva est le nom de la deuxième mission spatiale dans la Station spatiale internationale de l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti.
 Les rovers Minerva-II sont trois rovers largués par la sonde Hayabusa 2 lors de sa mission sur l'astéroïde Ryugu ;
 Minerva II-1 est le vecteur des deux premiers (Rover-1A et Rover-1B),
 Minerva II-2 est celui du troisième (Rover-2).

Astronomie et planétologie 
  est l'appellation internationale de , un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Minerva est un genre d'algues rouges, de la famille des Bangiaceae.
  est un genre éteint de rapaces nocturnes, de la famille (préhistorique) de Protostrigidae (Éocène de l'Amérique du Nord).
 'Minerva' est le nom d'un cultivar de rose.

Médecine 
 Minerva Gé est un médicament générique de Diane-35, un médicament à base d'éthinylestradiol et d'acétate de cyprotérone.

Culture et société

Arts 
 L'Academie Minerva est une école d'art néerlandaise.

Édition 
 Minerva est une maison d'édition suisse, rachetée par le Groupe La Martinière.
 Minerva Press est une maison d'édition anglaise.
 Minerva est une revue internationale d'art antique et d'archéologie.
 Minerva est une revue de médecine factuelle, dont le but est la promotion et la diffusion d'une information scientifique indépendante.
 Minerva est une revue sur l'étude des idées, des traditions, des cultures et des institutions scientifiques, en enseignement supérieur et recherche, axée sur les pratiques historiques et contemporaines locales et mondiales.  
 Minerva est une revue littéraire (1902-1903) fondée par René-Marc Ferry et Félix Jeantet, éditée par Albert Fontemoing.

Entreprises et produits 
 Minerva est une entreprise d'horlogerie suisse.
 Minerva est une ancienne entreprise de construction automobile belge.

Géopolitique 
 Minerva est une partie du programme d'échanges européens Socrates, qui concerne l'enseignement des technologies de l'information et de la communication ;

Marine 
 Le Minerva est un navire de croisière  appartenant actuellement  à l'opérateur Swan Hellenic.
 Le Minerva est une goélette à trois mâts néerlandaise construite en 1935.
 Plusieurs bâtiments de la Royal Navy britannique ont reçu le nom de .

Monuments 
 L'église Santa Maria sopra Minerva est un ancien temple romain situé à Assise, en Ombrie (Italie).
 L'église Santa Maria sopra Minerva est une basilique de Rome.
 Le Lokhandwala Minerva est un gratte-ciel résidentiel en construction à Mumbai, en Inde. Ils s'élèvera à .

Personnages de fiction 
 Minerva est un personnage apparaissant dans la série Batman interprété par Zsa Zsa Gabor.
 Minerva est un personnage apparaissant dans le manga Fairy Tail.
 Minerva McGonagall est un personnage apparaissant dans la saga Harry Potter.
 Minerva McGuinness est un personnage de la série télévisée britannique Skins, interprété par Freya Mavor.
 Minerva Paradizo est un personnage de la série Artemis Fowl, de l'irlandais Eoin Colfer. C'est l'un des principaux personnages du  tome, La Colonie Perdue.
 Minerva Mouse, plus connue sous son diminutif Minnie Mouse.
William Minerva est un personnage apparaissant dans The Promised Neverland.

Religions 
 Santa Maria sopra Minerva est un titre cardinalice érigé par le pape Paul IV en 1557, et rattaché à la basilique de la Minerve, à Rome.

Sports 
 Le Minerva Punjab Football Club est un club indien de football, basé à Chandigarh (Pendjab), créé en 2005.
 Le Minerva Volley Pavie est un ancien club italien de volley-ball féminin, basé à Pavie, en Italie (1995-2014).
 Le FC Minerva Lintgen est un club de football situé à Lintgen, au Luxembourg.
 Le SC Minerva 93 est un très ancien club allemand de football, localisé dans le quartier Moabit, à Berlin (Allemagne).

Anthroponyme 
Minerva est un prénom, notamment porté par :
 Ida Minerva Tarbell (1857-1944), une pédagogue, femme de lettres et journaliste américaine ;
 Minerva Anguissola (1539-1564), une femme peintre italienne maniériste ;
 Minerva Josephine Chapman (1858-1947), une artiste peintre américaine.

Minerva est un nom de famille, notamment porté par :
Michèle Minerva (1959-2021), joueuse de pétanque française

Toponyme 

 Minerva, une ville de l'Ohio, aux États-Unis ;
 Minerva, une ville située dans le comté d'Essex, dans l'État de New York.
 l'atoll de Reao (archipel des Tuamotu, Polynésie française), nommé Minerva par Charles Wilkes en 1839 ;
 les récifs de Minerva, un groupe de deux récifs situés au sud des Tonga, dans l'océan Pacifique ;
 la République de Minerva, une micronation éphémère (1972) construite sur ces deux récifs ;
 la , une place du centre historique de Rome, dans le rione Pigna ;
 le Minerva Township, un township du comté de Marshall, en Iowa (États-Unis).

Références